Bunchgrass Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bunchgrass Mountain (Kalifornien)	
 Bunchgrass Mountain (Oregon)